— город в Японии, находящийся в префектуре Сайтама.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничат города Саяма, Кавагоэ, Цуругасима, Сакадо, Ханно и посёлок Морояма.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается османтус, цветком — леспедеца, птицей — обыкновенный зимородок.

Города-побратимы 
  Осан, Республика Корея (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сайтама